Miejscowości w USA:
 West Valley – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 West Valley – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima
Gminy w USA:
 West Valley (ang. West Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall